HMS Tetrarch — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Tetrarch (1917) - есмінець типу «R». На службі протягом 1917-1934 років.
 HMS Tetrarch (N77) -  підводний човен типу «T». Збудований у 1938 році. Брав участь у Другій світовій війні. Імовірно підірвався на італійських мінах 2 листопада 1941 року неподалік від Сицилії.

Кораблі ВМС Великої Британії